Chiché peut désigner :

Patronyme
 Albert Chiché, (1854-1937), fut un homme politique français.

Toponymes

France 
Chiché, commune située dans le département des Deux-Sèvres ;
Chichée, commune située dans le département de l'Yonne

Guatemala 
Chiché, municipalité située dans le département du Quiché.

Homonymie de toponyme